Карл Мауриц «Калле» Вестерлунд (; 22 сентября 1897 — 11 февраля 1972) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр. Его братья Эдвард и Эмиль также были известными борцами.

Биография 
Родился в 1897 году в Гельсингфорсе. В 1921 году он принял участие в чемпионате мира, но стал лишь 4-м. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже он завоевал бронзовую медаль. В 1927 году выиграл чемпионат Финляндии

После завершения спортивной карьеры Карл Вестерлунд в течение 35 лет работал водителем автомобиля президента Финляндии; он был шофёром у семи различных президентов.

Ссылки 
 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы Финляндии